Layß ist ein deutscher Ortsname:
 Layß, Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Łajsy (Pieniężno) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Layß, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Łajs im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen